Ciasna – wieś w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Ciasna
 Ciasna – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Ciasna
 Ciasna – gmina w województwie śląskim
 Ciasna – stacja kolejowa w województwie śląskim